Олег Евгеньевич Дергилёв (7 июня 1972 года — 10 октября 2013 года) — российский бизнесмен, владелец сети алкогольных магазинов «Горилка», группы компаний «Регион 63». Убит при попытке шантажа о продаже сети «Горилка» группой преступников, недалеко от офиса группы компаний «Регион 63».

Биография 
Родился в городе Новотроицк (Оренбургская область). Окончил школу № 9 в г. Новотроицке в 1989г с серебряной медалью, сразу поступил в Авиационный институт г. Куйбышева. В течение многих лет занимался собственным бизнесом, организовал оптово-розничный бизнес — сеть алкогольных магазинов «Горилка», группу компаний «Регион 63». Женат, имеет двух дочерей.

В 2010 году вступил в политсовет самарского отделения партии «Единая Россия». Занимался адресной благотворительностью. В октябре 2011 года Дергилёв перешел в партию «Справедливая Россия».

Убийство 
В полдень 10 октября 2013 года Дергилёв отправился в поездку на «Мерседесе» без охраны, с одним только водителем. Неподалеку от посёлка Козелки его автомобиль остановили пятеро или шестеро мужчин в камуфляже и масках. Банда связала Дергилёва и его водителя. Дергилева поместили в салон, а водителя положили в багажник. Бандиты отогнали машину в лесной массив на окраине города. Там похитители несколько раз выстрелили Дергилеву в голову, после чего скрылись. Водитель добежал до офиса группы компаний «Регион 63» и сообщил охранникам о случившемся нападении.

Следствие 
8 апреля 2016г суд вынес обвинительный приговор всем участникам преступной группировки — организатору Козаеву Сергею Сардионовичу, 10.07.1976 г.р., Догадину Сергею Александровичу, 24.08.1975 г.р., Калистратову Вячеславу Григорьевичу, 09.03.1983 г.р., Колесникову Максиму Николаевичу 03.04.1986 г.р. с отбыванием срока лишения свободы на срок от 16 до 23 лет. Все участники преступления — жители г. Кинель Самарской области. По заказчику дело выделено в отдельное производство..

См. также 
 Сергей Скорочкин

Примечания

Ссылки 
 Материалы по теме

Персоналии:Самарская область
Члены «Единой России»
Люди, которые были похищены и убиты
Застреленные в России